En ordnet mængde vil i matematik sige en mængde med en relation , som angiver hvilket af to elementer der er størst. For at relationen  skal kaldes en ordning skal den have følgende egenskaber:

Refleksivitet .

Transitivitet  og  medfører .

Antisymmetri  og  medfører .

En relation, som er refleksiv og transitiv men ikke antisymmetrisk, kaldes en præordning.

Eksempler på ordnede mængder 

De reelle tal udgør en ordnet mængde.

De naturlige tal udgør en ordning når vi med  mener at  går op i .

I relativitetsteori vil begivenheder (punkter i rumtiden) være en ordnet mængde, hvis vi med  mener at der kan sendes et lyssignal fra  til .

Delmængderne af en mængde er ordnet hvis vi med  mener .

I udsagnslogik er  mener .

Underrummene af et vektorrum er ordnet hvis vi med  mener .

Vigtige typer af ordninger 
En mængde siges at være totalt ordnet dersom to vilkårlige elementer er sammenlignelige så  eller . En ordnet mængde, som ikke er totalt ordnet, siges at være partielt (eller delvis) ordnet.

En ordnet mængde siges at være begrænset dersom den har et største og et mindste element. Det største element kaldes toppen af mængden og betegnes  mens det mindste element kaldes bunden af mængden og betegnes .

En ordnet mængde kaldes et gitter dersom der for ethvert par af elementer findes et mindste element som dominerer parret og et største element som parret dominerer.

En mængde siges at være velordnet dersom enhver delmængde har et mindste element.

Mængdelære
Ordningsteori